Gospa Sveta je lahko:

 Gospa Sveta, kraj in občina na Koroškem v Avstriji
 Gospa Sveta, cerkev Marijinega vnebovzetja v kraju Gospa Sveta
 Gospa Sveta, povest Metoda Turnška